, , настоящее имя — Нобуко Кадзи, . (1 октября 1924 года — 22 декабря 1994 года), одна из выдающихся японских киноактрис XX века. Была спутницей жизни и музой кинорежиссёра с мировым именем Канэто Синдо (1912-2012).

Биография

Ранние годы 
Нобуко Отова (настоящая фамилия Кадзи) была незаконнорождённой дочерью гейши из Осаки, родившейся 1 октября 1924 года в городке Йонаго, , префектура Тоттори. Девочка ранние годы провела с отцом в Осаке, в дальнейшем они переехали в Кобе. Маленькую Нобуко с ранних лет начали обучать музыке и совсем юной, после окончания начальной школы, в 1937 году отдали в студию при старейшем музыкальном ревю Такарадзука, где она будет обучаться пению и танцам.

Одарённость Нобуко проявилась сразу, и после успешного завершения учёбы, в пятнадцать лет, она была зачислена в основной состав труппы Takarazuka Revue. В течение одиннадцати лет Нобуко блистала как солистка в этом ныне всемирно известном ревю. А в 1950 году неожиданно для всех покинет его, чтобы начать сниматься в кино.

Карьера в кино 
Нобуко Отова поступила на студию «Дайэй». Это был период процветания студии. В съёмочных павильонах в том, 1950 году, Акира Куросава снимал свой знаменитый «Расёмон». На «Дайэй» были созданы последние шедевры классика японского кино Кэндзи Мидзогути. Молодая Нобуко Отова была замечена сразу. Она дебютировала в фильме «Вершина Девичья» (1950, режиссёр Кэйго Кимура). А уже на следующий год актриса снимется у Кэндзи Мидзогути в «Госпоже Ою», где её партнёршей будет прославленная японская актриса Кинуё Танака; у ветерана Тэйносукэ Кинугаса в «Прелётных птицах в поднебесье» и в исторической драме Кодзабуро Ёсимуры «Повесть о Гэндзи» она сыграет вместе со знаменитым Кадзуо Хасэгава.

Интеллигентная Отова первоначально воплощала на экране образы скромных и воспитанных девушек из благородной семьи, либо нежных и чутких гейш. Возможно этими образами и ограничилась бы биография актрисы, если бы не встреча со сценаристом и режиссёром Канэто Синдо, оказавшаяся поворотной в её судьбе. Синдо в это время дебютировал на «Дайэй» как режиссёр фильмом «Рассказ о любимой жене» (1951). За год до этого Синдо вместе со своим другом, режиссёром Кодзабуро Ёсимура, ушёл из кинокомпании «Сётику», отказавшейся поставить по его сценарию фильм «Фальшивый наряд». Синдо и Ёсимура организуют свою независимую компанию  («Общество современного кино»), но из-за нехватки средств на первоначальном этапе студия их существовала лишь номинально, и Синдо пришлось обратиться к компании «Дайэй» с предложением о совместном производстве фильмов. Здесь, в павильонах кинокомпании «Дайэй» и произошла встреча Синдо с Нобуко Отова, которую он пригласил на роль в своём первом фильме. С этой работы и началось их многолетнее сотрудничество. Уже в этой первой картине прозвучал мотив тяжёлой женской доли, который станет постоянным в творчестве Синдо. Этим мотивом стали наполнены и образы, которые актриса воплотит в дальнейших своих работах на протяжении всей своей карьеры в кинематографе.

Поднакопив денег на полностью независимую, в том числе и от «Дайэй», постановку, режиссёр Канэто Синдо снимет фильм «Дети атомной бомбы» (другое название, от английского названия в мировом прокате — «Дети Хиросимы», 1952). Ради исполнения роли учительницы Такако Исикавы в этом фильме Нобуко Отова расторгнет свой контракт со студией «Дайэй». Начиная с 1951 года и до своей кончины в 1994 году актриса играла роли почти во всех фильмах Канэто Синдо, снимаясь и у других известных мастеров экрана — Хэйноскэ Госё, Сиро Тоёды, Кэйсукэ Киноситы, Кодзабуро Ёсимуры, Хироси Инагаки, Нобору Накамуры, Нагисы Осимы…

В 1954 году Нобуко Отова будет удостоена первой своей кинонаграды, премии «Голубая лента», отмеченная как лучшая актриса 1953 года за роли в трёх фильмах: «Миниатюра», «Жизнь женщины» (режиссёр обеих лент Канэто Синдо) и «Желание» (режиссёр Кодзабуро Ёсимура). К лучшим ролям Нобуко Отовы, сделанным ей в 1950-х относится также роль пристрастившейся к выпивке гейши Увабами, сыгранная актрисой в фильме режиссёра Хэйноскэ Госё «Гостиница в Осака» (1954).

Известность получила роль крестьянки в фильме без единого слова «Голый остров» (1960, режиссёр Канэто Синдо), награждённого Главным призом Московского кинофестиваля 1961 года и получившем международное признание. В 1967 году Нобуко Отова во второй раз получила премию «Голубая лента» за роль второго плана в фильме Канэто Синдо «Инстинкт» (1966), где она сыграла служанку, пытавшуюся излечить от импотенции своего хозяина. На церемонии награждения кинопремии «Майнити» Отова будет названа лучшей актрисой 1968 года за работы в фильмах Канэто Синдо «Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» и «Сильная женщина, слабый мужчина».

К лучшим работам актрисы более позднего периода относятся — роль матери девятнадцатилетнего преступника в фильме «Обнажённые девятнадцатилетние» (1970, в советском прокате — «Сегодня жить, умереть завтра») и ещё роль матери в фильме «Одинокое путешествие Тикудзана» (1977). За исполнение роли Рёко Карибы в киноленте «Удушение» (1979) Отова была названа лучшей актрисой на кинофестивале в Венеции. Впервые была отмечена премией журнала «Кинэма Дзюмпо» уже после своей смерти в 1996 году за лучшую роль второго плана в фильме «Послеобеденное завещание» (режиссёром последних четырёх упомянутых фильмов является Канэто Синдо).

Личная жизнь 
После многих лет, в течение которых Нобуко Отова и Канэто Синдо были любовниками, и родителями сына Дзиро Синдо, они наконец-то зарегистрируются браком в 1977 году после того как умрёт официальная на тот момент супруга режиссёра. Нобуко Отова станет третьей и последней женой Канэто Синдо, прожив с ним до своей кончины в 1994 году.

Смерть 
Актриса скончалась в 1994 году в возрасте семидесяти лет после тяжёлой продолжительной болезни — рака печени. Её прах захоронен в Киото, половина из останков в виде пепла была рассеяна в Михаре, префектура Хиросима, в местах где проходили съёмки, пожалуй, самого знаменитого фильма с её участием, — «Голый остров».

Нобуко Отова была награждена несколькими наградами в 1995-1996 годах, в том числе кинопремией «Майнити» и Nikkan Sports Film Awards за достижения в карьере и вклад в кинематограф (посмертно).

Премии и номинации 
 Кинопремия «Голубая лента»
 4-я церемония награждения (за 1953 год) — приз за лучшие женские роли — в трёх фильмах: «Миниатюра», «Желание» и «Жизнь женщины»
 17-я церемония награждения (за 1966 год) — приз за лучшее исполнение женской роли второго плана — в фильме «Инстинкт».

 Кинопремия «Майнити»
 23-я церемония награждения (за 1968 год) — приз за лучшие женские роли — в двух фильмах: «Чёрные кошки в бамбуковых зарослях» и «Сильная женщина, слабый мужчина».
 47-я церемония награждения (за 1992 год) — приз за лучшую женскую роль второго плана — в фильме «Удивительная история с восточного берега».
 50-я церемония награждения (за 1995 год) — Специальная премия за выдающиеся достижения в карьере (посмертно).

 
 1978 — номинация на премию за лучшую роль второго плана (за 1977 год) — в фильме «Одинокое путешествие Тикудзана».
 1996 — премия за лучшее исполнение женской роли второго плана (за 1995 год, посмертно) — в фильме «Полуденное завещание».

 Международный кинофестиваль в Венеции
 1979 — приз за лучшее исполнение женской роли — в фильме «Удушение».

 
 1995 — специальная премия за вклад в кинематограф (посмертно).

 Кинопремия «Кинэма Дзюмпо»
 1996 — приз за лучшую женскую роль второго плана (за 1995 год, посмертно) — в фильме «Полуденное завещание».

Фильмография

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 

Умершие от рака печени